А́ндрей Ква́шняк (; 19 мая 1936, Кошице, Чехословакия — 18 апреля 2007, Прага, Чехия) — чехословацкий футболист, полузащитник.

Карьера 
Выступал за чешские и словацкие клубы «Еднота» Кошице (1950—1956), «Дукла» Тренчин, «Танкист» Прага и «Дукла» Пардубице (1956—1958), ВСС Кошице (1958—1959), «Спарта» Прага (1959—1969), бельгийский «Мехелен» (1969—1972), «Виктория» Жижков. В чемпионатах ЧССР провел 248 матчей, забил 83 гола. Чемпион ЧССР 1965, 1967, обладатель Кубка страны 1964. За сборную ЧССР в 1960—1970 провел 47 матчей, забил 13 голов. Вице-чемпион мира 1962, 3-й призёр Кубка Европы 1960, участник чемпионата мира 1970.

Примечания

Ссылки 
 Obituary at UEFA.com
 Obituary
 

Футболисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Татран»